Fernando Pinto — engenheiro e administrador brasileiro
Fernando Pinto (carnavalesco) — carnavalesco brasileiro

Desambiguações de antropônimos